Het wereldkampioenschap superbike van Moskou 2012 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 26 augustus 2012 op de Moscow Raceway nabij Volokolamsk, Rusland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2012
Moskou